Ко́хман (, , ) — фамилия немецко-ашкеназского происхождения, этимологически означающая «повар». Известные носители:

 Кохман, Андрей Владимирович (род. 1990) — украинский футболист.
 Кохман, Ли (род. 1995) — израильский дзюдоист.

См. также